Publije Ovidije Nazon
Ovid (platforma)
Ovid Technologies